Nigel Ernest James Mansell (Upton-on-Severn, Worcestershire, Engleska, 8. kolovoza 1953.), engleski sportski automobilist. 

Bio je svjetski prvak u Formuli 1 1992. s momčadi Williamsa i prvak američkog Cart-Champcar prvenstva 1993. godine za tim Newman-Haas.

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označuju najbolju startnu poziciju) (Utrke označene kosim slovima označuju najbrži krug utrke)

Svjetski prvaci u Formuli 1
Britanski vozači Formule 1